USS Thresher war der Name zweier U-Boote der United States Navy

 USS Thresher (SS-200), ein Boot der Tambor-Klasse aus dem Zweiten Weltkrieg
 USS Thresher (SSN-593), ein Boot der Thresher-Klasse, das 1963 gesunken ist

Thresher